Kuivasluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuivasluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kuivasluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar